Тиберій Ветурій Гракх Семпроніан (авгур) Тиберій Ветурій Гракх Семпроніан (*Tiberius Veturius Gracchus Sempronianus, д/н —після 174 до н. е.) — політичний діяч часів Римської республіки. 
 Тиберій Ветурій Гракх Семпроніан (*Tiberius Veturius Gracchus Sempronianus, д/н —після 133 до н. е.) — монетар часів Римської республіки.